een Nederlandse of andere Lokaalspoorweg
 een lijn van de Belgische buurtspoorwegmaatschappij